Персоналии
  (1655 — 1725) — итальянский придворный композитор, брат французского композитора Мишеля Фаринеля.
 Фаринель (Фаринелли), Мишель (1649—1726) — французский композитор итальянского происхождения.
 Фаринелли (1705—1782) — псевдоним итальянского оперного певца-кастрата Карло Броски.
 Фаринелли, Джузеппе (1769—1836) — итальянский композитор.

Прочее
 «Фаринелли-кастрат» (1994) — художественный фильм производства Бельгии, Италии и Франции.